Wonder Wheel est une grande roue située à Coney Island, New York.
 Wonder Wheel est le neuvième album du groupe de musique klezmer, The Klezmatics, sorti en 2006.
 Wonder Wheel est un film américain réalisé par Woody Allen, sorti en 2017.